Gramvousa eller Gramvoussa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Gramvousa (halvö), halvö, Kreta, 
Imeri Gramvousa, ö, Kreta, 
 Agria Gramvousa, ö, Kreta, 
 Gramvousa (Thassos), Östra Makedonien och Thrakien, 

Robotskapade Greklandförgreningar